Чемпіонат Європи з футболу 2002 серед молодіжних команд — міжнародний футбольний турнір під егідою УЄФА серед молодіжних збірних команд країн зони УЄФА. Переможцем турніру стала молодіжна збірна команда Чехії, яка у фіналі перемогла молодіжну збірну Франції по пенальті 3:1.

Кваліфікувались до фінальної частини

Арени

Груповий етап

Група А

Група В

Півфінали

Фінал

Посилання 
 ЧЄ U-21 на сайті uefa  
 Результати на rsssf.com  

2002
2002 у футболі